A Manderley-ház asszonya (1938), Daphne du Maurier regénye
 A Manderley-ház asszonya, Daphne du Maurier regényéből készült színdarab
 A Manderley-ház asszonya (1940), Alfred Hitchcock filmje Daphne du Maurier regénye alapján
 A Manderley-ház asszonya (2020)  Ben Wheatley filmje Daphne du Maurier regénye alapján

Hasonló címen lásd még
Rebecca – A Manderley-ház asszonya (1997), Jim O'Brien filmje Daphne du Maurier regénye alapján
Rebecca – A Manderley-ház asszonya, Daphne du Maurier regényéből készített musical, Michael Kunze szövegkönyvével és Lévay Szilveszter zenéjével